Professor Mamlock ist der Titel

 eines 1934 erstmals aufgeführten Schauspiels des Schriftstellers Friedrich Wolf, siehe Professor Mamlock (Schauspiel)
 eines 1938 erschienenen Films des sowjetischen Studios Lenfilm, siehe Professor Mamlock (1938)
 eines 1961 erschienenen DEFA-Films des Regisseurs Konrad Wolf, siehe Professor Mamlock (1961)